|}

Die Bahnstrecke Naomaohu–Hongliuhe ist eine Bahnstrecke in der autonomen Region Xinjiang in der Volksrepublik China. Sie dient ausschließlich dem Güterverkehr.

Geografische Lage 
Naomaohu (淖毛湖镇) ist eine Großgemeinde im Kreis Aratürük, Hongliuhe liegt an Kilometer 1153 der Bahnstrecke Lanzhou–Xinjiang.

Geschichte 
Planung und Bau der Strecke Naomaohu–Hongliuhe führten die Eisenbahngesellschaft Hangnaosan durch, die eine Tochtergesellschaft des Energiekonzerns Xinjiang Guanghui Industry ist. Die Strecke wurde am 1. Januar 2019 in Betrieb genommen.

Parameter 
Die Strecke hat eine Länge von 435 km, wobei die Strecke bis zum Bahnhof Naomaohu 312 km beträgt. Von dort gibt es drei Abzweige mit den zusätzlichen Streckenlängen 31 km, 32 km und 60 km. Die Kosten für den Bau betrugen 10,8 Mrd. Renminbi (1,4 Mrd. Euro).

Verkehr 
Die Strecke erschließt vor allem Steinkohlebergwerke. Angestrebt wird der Betrieb von Zügen, die 10.000 t befördern können. Jährlich sollen 150 Mio. t Kohle abgefahren werden.

Literatur 
 China nimmt zahlreiche Neubaustrecken in Betrieb. In: Eisenbahn-Revue International 4/2019, S. 186f.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Volksrepublik China
Verkehr (Xinjiang)